Simson och Delila () är en berättelse från Gamla testamentet och kan syfta på:

Film och TV 
Simson och Delila (film, 1922) – en österrikisk stumfilm av Alexander Korda från 1922
Simson och Delila (film) – en amerikansk film av Cecil B. DeMille från 1949
Samson and Delilah (film, 1984) – en amerikansk film av Lee Philips från 1984
Simson och Delila (miniserie) – en tysk-amerikansk-italiensk miniserie av Nicolas Roeg från 1996
Samson and Delilah (film, 2009) – en australisk film av Warwick Thornton från 2009

Konst 
Simson och Delila (Cranach) – en målning av Lucas Cranach den äldre från 1529–1530
Simson och Delila (Guercino) – en målning av Guercino från 1654
Simson och Delila (Mantegna) – en målning av Andrea Mantegna från cirka 1500
Simson och Delila (Rembrandt) – en målning av Rembrandt från 1628
Simson och Delila (Rubens) – en målning av Peter Paul Rubens från 1609
Simson och Delila (van Dyck) – två målningar av Anthony van Dyck från 1620

Musik 
Simson och Delila (Saint-Saëns) – en fransk opera

Se även
Simson
Delila

Motiv i konsten